Красимир може да се отнася за:
 Красимир – село в България
 Красимир – българско име